Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1978 — 16-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 мая по 17 сентября 1978 года. Финальную часть турнира не удалось сыграть из-за административных проблем и сложностей согласования календаря. Победителями были объявлены все победители зонального турнира, таким образом, трофей впервые завоевали мексиканский клуб «Универсидад де Гвадалахара», гватемальский клуб «Комуникасьонес» и клуб из Тринидада и Тобаго «Дефенс Форс».

Зональный турнир

Североамериканская зона

Первый раунд 
Мексиканский «УНАМ Пумас» автоматически вышел в следующий раунд после отказа американского «Маккаби» (Лос-Анджелес).

Второй раунд

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Финальный этап 

Финальную часть турнира не удалось сыграть из-за административных проблем и сложностей согласования календаря. Победителями были объявлены все победители зонального турнира, таким образом, трофей впервые завоевали мексиканский клуб «УдеГ», гватемальский клуб «Комуникасьонес» и клуб из Тринидада и Тобаго «Дефенс Форс».

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1978
1978 год в футболе